

Musique 
 C'mon Everybody est une chanson de Eddie Cochran parue en 1958,
 C'est aussi le titre d'une compilation posthume parue en 2011 chez Zyx.
 C'mon Everybody est une chanson de Elvis Presley parue en 1964 dans le film Viva Las Vegas,
 C'est aussi le titre d'un album reprenant des titres interprétés par Elvis dans quatre de ses films.
 C'mon Everybody est un album du groupe britannique Lindisfarne paru en 1984.

Lieu 
C'mon Everybody est une salle de concert à Brooklyn aux États-Unis.